Кабраш  (, «кози») — португальська власна назва.

Топоніми

Портела-даш-Кабраш — парафія.

Кабраш — острів.